Ács steht für:
 Ács (Ungarn), Stadt im Komitat Komárom-Esztergom

Ács ist der Familienname folgender Personen:
 Gábor Ács (* 1926), ungarischer Architekt
 Ilona Ács (1920–1976), ungarische Schwimmerin

 Péter Ács (* 1981), ungarischer Schachmeister

acs steht für:
 Automotive Center Südwestfalen, eine gemeinsame Einrichtung von Industrie und Forschung zur Förderung des Leichtbaus im Automobilbau
 Acroá (ISO-639-3-Code), brasilianische Sprache aus der Familie der indigenen Ge-Sprachen 

ACS steht für:
 ACS Systemberatung, heute GFT Solutions, Tochterunternehmen von GFT Technologies
 Grupo ACS, spanisches börsennotiertes Unternehmen
 Advanced Camera for Surveys, Erweiterung des Hubble-Weltraumteleskops
 Affiliated Computer Services, texanische Firma (NYSE: ACS)
 Air Charter Service, Dienstleister für Charterflüge
 Akutes Koronarsyndrom (englisch acute coronary syndrome), Sammelbegriff für bestimmte lebensbedrohliche Herzerkrankungen
 alternating current stimulation, Wechselstrom-Stimulation als medizinische Anwendung (auch: tACS = transcranial alternating current stimulation, transkranielle Wechselstrom-Stimulation)
 American Cancer Society, 1913 gegründete medizinische Organisation, USA
 American Chemical Society, 1876 gegründete wissenschaftliche Fachgesellschaft, USA
 American Community Survey, jährliche Statistik, vom United States Census Bureau erhoben
 Aminocephalosporansäure
 Antenatale Cortikosteroide zur Lungenreifung, siehe Lungenreifung
 Anti Collision System
 Applied Computer Science, englisch für angewandte Informatik
 Arbeitsgemeinschaft Christlicher Schüler, Projektgruppen zur Politischen Bildung, siehe Christliche Bildungsinitiative
 Archivio Centrale dello Stato, Staatsarchiv der Republik Italien
 ArsDigita Community System, Software, siehe auch OpenACS
 Association of Caribbean States, Verband Karibischer Staaten
 Association des Crèches Suisses, Schweizerischer Krippenverband
 ATA/ATAPI Command Set, Teil des Standards für den parallelen Datentransfer
 Attitude Control System, Lageregelung, beispielsweise bei Satelliten
 Aurikulo-kondyläres Syndrom, eine sehr seltene Erbkrankheit
 Australian Cinematographers Society
 Australian Computing Society
 Australian Correspondence Schools
 Australian Customs Service
 Auto-Configuration Server, Server für die automatische Konfiguration von Customer Premises Equipment mittels des Protokolls TR-069
 Automatic Channel Selection
 Automatic Clutch System, automatisches Kupplungssystem
 Automobil Club der Schweiz

Abkürzung